Le Championnat d'Europe de football espoirs 1980 est la deuxième édition du championnat d'Europe des nations espoirs. Il se déroule du 12 février au 21 mai 1980. L'Union Soviétique remporte cette compétition pour la première fois face à l'Allemagne de l'Est.

Tableau final

Références et liens

Références

Voir aussi 
 L'Euro espoirs 1980 sur le site de l'UEFA

Championnat d'Europe de football espoirs
 00
Football en 1980